Wyhorlat – góry na Słowacji i Ukrainie
 Wyhorlat – szczyt w górach Wyhorlat